O nome Francisco de Melo pode referir-se a:

 Francisco de Melo, bispo de Goa (1485 - 1533);
 Francisco de Melo, monteiro-mor do Reino (c. 1575 - c.1652);
 Francisco de Melo, 3.º marquês de Ferreira, Condestável de Portugal (1588- 1645);
 Francisco de Melo, conde de Assumar, capitão dos terços espanhóis, conde de Assumar (1597 - 1651);
 Francisco de Melo e Castro (governador do Ceilão) (c. 1600 — Goa, 1664);
 Francisco Manuel de Melo, escritor barroco (Lisboa, 23 de Novembro de 1608 – 24 de Agosto de 1666)
 Francisco de Melo e Torres, primeiro conde da Ponte e marquês de Sande, (c. 1610-1667);
 Francisco de Melo Manuel, alcaide-mor de Lamego (1626 - 1678);
 Francisco de Melo e Castro, Governador de Moçambique (c. 1702 - ???);
 Francisco de Melo Coutinho de Vilhena, presidente da Província do Maranhão (1816 — 1880);

Desambiguação